Katari ist der Familienname folgender Personen:

 Tomás Katari († 1781), bolivianisch-peruanischer Aufständischer

Katari steht für:
 Katari (Nepal), Stadt (Municipality) im Distrikt Udayapur, Nepal
 Jamdhar Katari, Dolch der Hindukusch-Stämme in Afghanistan
 einen Bürger des Staates Katar, siehe Katar#Bevölkerung